Карбу́нкул (лат. carbunculus уголёк):
Карбункул — кожное заболевание.
Карбункул  (устар.) — общее название драгоценных и полудрагоценных камней красного цвета, обычно, разновидностей граната.
Карбункул  — гербовая фигура, состоящая из восьми жезлов (также лучи или спицы), расходящихся радиально от центра и увенчанных лилиями, причём четыре из жезлов составляют обычный крест, а четыре других — андреевский.
Карбункул  — мифическое животное, по сообщениям, ранее встречавшееся в Северной и Южной Америке испанскими конкистадорами.
Карбункул  — маленький остров, удалённый от Порт-Сорелл, в Тасмании.

См. также 
 Голубой карбункул